Luis II de Hesse (en alemán: Ludwig) (7 de septiembre de 1438 - 8 de noviembre de 1471), llamado Luis el Franco fue Landgrave de Baja Hesse (Hesse) desde 1458 hasta 1471.

Era el hijo de Luis I de Hesse y Ana de Sajonia. Se casó con Mectilde, hija de Luis I de Württemberg-Urach en 1454. Fueron sus hijos:
 Ana (1455-1459)
 Isabel (murió joven)
 Guillermo I de Hesse (1466–1515)
 Guillermo II de Hesse (1469–1509)

También tuvo siete (desconocidos) hijos ilegítimos de su amante, Margarethe von Holzheim (n. alrededor de 1443 - m. después de 1515):
 Ana de Hesse (n. alrededor de 1460, se casó con Heinz Missener, 23 de mayo de 1484)
 Margarita de Hesse (n. alrededor de 1460, m. 1524, se casó con Heinrich Furster, alcalde de Marburgo, 5 de febrero de 1486)
 Juan de Hessen (n. alrededor de 1460, asesinado el 11 de marzo de 1531, se casó con Gertrudis)
 Guillermo de  Hessen (n. alrededor de 1470, m. 1550 en Melsungen)
 Luckel Lambrechts (n. alrededor de 1471)
 Guillermo de Hesse
 Ernesto de Natega
 Federico de Hesse

El Landgraviato de Hesse había sido dividido por su padre Luis I entre Luis II y su hermano Enrique III en Hesse-Kassel (Bajo Hesse) y Hesse-Marburgo (Alto Hesse). Los hermanos pelearon por la delimitación exacta del reino hasta mayo de May 1470.

Antepasados

Notas

Enlaces externos 
Ludwig II v. Hessen, Allgemeine Deutsche Biographie, Bd.: 52, Nachträge bis 1899: Linker - Paul, Leipzig, 1906
Wikisource: Allgemeine Deutsche Biographie "Ludwig II. (Landgraf von Niederhessen)"

Landgraves de Hesse
Casa de Hesse